Pape Alioune Diop, entrenador de futbol senegalès
 Papa Bouba Diop, futbolista senegalès
 Pape Cheikh Diop, futbolista espanyol
 Pape Malick Diop, futbolista senegalès
 Papakouli Diop, futbolista senegalès